Amastris () ist:

 in der antiken Geographie eine Stadt in Paphlagonien, siehe Amasra
 Amastris (Fluss), in der antiken Geographie ein die Stadt durchfließender Fluss
 Titularerzbistum Amastris
 Amastris (Amazone), eine Amazone der griechischen Mythologie

der Name von:
 Amastris, Tochter des Oxyathres und Gattin des Krateros
 Amestris, Gattin des Xerxes und Mutter des Artaxerxes I. 
 Amastris (Tochter des Dareios II.), Tochter des Dareios II., vermählt mit dem Satrapen Terituchmes
 Amastris (Tochter des Artaxerxes), Tochter des Artaxerxes II.